Вильма (Vilma, Wilma):
 «Вильма» — приборостроительный завод в Вильнюсе.
 «Вильма» () — торговая марка магнитофонов производства одноимённого завода.
  — еженедельник завода.
 Вильма () — тропический циклон в Атлантическом океане.
  — женское имя.